GRER ou Grer peut faire référence à :
 le Groupe de recherches et d'études sur la radio
 Grer, un  personnage mythologique